Herb gminy Osieck przedstawia w polu czerwonym kroczącego jelenia na zielonej murawie, za nim suche drzewo, a przed nim drzewo z liśćmi.

Herb został ustanowiony przez Radę Gminy 18 lipca 2016 r.

Przypisy 

Osieck (gmina)
Osieck